Il doppio maschile dell'AEGON Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Treat Huey e Dominic Inglot erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jamie Murray e John Peers hanno battuto in finale Ken Skupski e Neal Skupski 6–2, 6–7(3–7), [10–6].

Teste di serie

  Santiago González /  Scott Lipsky (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Rajeev Ram (semifinali)

  Jamie Murray /  John Peers (Campioni)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

AEGON Trophy 2013
ATP Challenger Tour 2013